La herencia puede referirse a:

 La herencia (1849), una novela de Louisa May Alcott, editada por primera vez en 1997;
 La herencia (1954), una obra de teatro de Joaquín Calvo Sotelo;
 La herencia (1933), una película estadounidense dirigida por Robert Florey, cuyo título original en inglés es The House on 56th Street; 
 La herencia (1964), una película argentina dirigida por Ricardo Alventosa;
 La herencia (1972), L’héritage, una obra de teatro de Bernard-Marie Koltès:
 La herencia (2013), una novela de John Grisham, secuela de Tiempo de matar:
 La herencia (2022), una telenovela mexicana producida por Juan Osorio para TelevisaUnivision.